

Sigle 
 Party of National Unity – Partito di Unità Nazionale, partito politico del Kenya

Codici 
 PNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile municipale di Panguitch (Stati Uniti d'America)
 pnu – codice ISO 639-3 della lingua jiongnai bunu